Унидад Абитасионал Хосе Марија Морелос и Павон има више значења:

 Унидад Абитасионал Хосе Марија Морелос и Павон (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Унидад Абитасионал Хосе Марија Морелос и Павон (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику